Kids United (voetbal)
Kids United (muziekgroep)